La Baby-sitter est le titre de plusieurs œuvres :
 La Baby-Sitter, film franco-germano-italien de René Clément sorti en 1975 ;
 La baby sitter (The sitter), treizième  épisode de la saison 1 d’Histoires fantastiques diffusé en 1986 ;
 La Baby-sitter, série télévisée française diffusée en 1988.
 La Baby sitter (Bye Bye Baby), seizième épisode de la saison 3 de Melrose Place diffusé en 1995.

Voir aussi